appartenente all'antico popolo dei Rutuli
 appartenente al popolo causasico dei Rutuli
 Lingua rutula